Bouček se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Zdeněk Bouček
 Zdenĕk Bouček